D31 peut faire référence à :
 , un destroyer de la Royal Australian Navy ;
 Route départementale 31, un nom donné à des routes départementales situées dans certains départements français ;
 Tumeur bénigne de l'œil et de ses annexes, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres